Hünermann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hünermann (1886–1969), katholischer Theologe und Weihbischof in Aachen
Karl Alban Hünermann (1928–2009), deutsch-Schweizer Paläontologe
 Peter Hünermann (* 1929), katholischer Theologe
 Rudolf Hünermann (1895–1955), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm Hünermann (1900–1975), Schriftsteller, römisch-katholischer Priester